Молотовск — название населенных пунктов в России:

 Молотовск — название города Северодвинск в Архангельской области, с 1938 по 1957 года.
 Молотовск — название города Ноли́нск в Кировской области, с 1940 по 1957 года.

Объекты, названные в честь людей прижизненно